Le terme obduction peut désigner :
 obduction, un phénomène géologique ;
 Obduction, un jeu vidéo, successeur de la série Myst.

Voir aussi